Een dilemma is een lastige keuze tussen meestal onaantrekkelijke alternatieven.

Verder kan Dilemma of The Dilemma verwijzen naar:

Biologie 
 Dilemma (geslacht), een geslacht van tweekleppigen (weekdieren)

Muziek 
 Dilemma (Brainbox), een single van Brainbox uit 1971
 Dilemma (Nelly), een single van Nelly & Kelly Rowland uit 2002
 Dilemma (Brace), een single van Brace uit 2007

Film 
 Dilemma (1962), een Britse dramafilm uit 1962 van Peter Maxwell
 Dilemma (Deense film uit 1962), een Deense dramafilm uit 1962 van Henning Carlsen
 Dilemma (1990), een Nederlandse misdaadfilm uit 1990 van Freddy Coppens
 Dilemma (1997), een Amerikaanse actiefilm uit 1997 van Eric Larsen
 Dilemma (2005), een Nederlandse korte film uit 2005 van Boris Paval Conen
 The Dilemma (1914), een Amerikaanse stomme film uit 1914 van George Morgan
 The Dilemma (2011), een Amerikaanse comedy uit 2011 van Ron Howard